Говь-Угтаал () — сомон аймака Дундговь в центральной части Монголии, площадь которого составляет 2 707 км². Численность населения по данным 2007 года составила 1 714 человек.

Центр сомона — посёлок Хажуу-Ус, расположенный в 100 километрах от административного центра аймака — города Мандалговь и в 240 километрах от столицы страны — Улан-Батора.

География 
Сомон расположен в центральной части Монголии. На территории Говь-Угтаала располагаются горы Ерлог, Их газрын чулуу, Их Угтаал.

Из полезных ископаемых в сомоне встречаются хрусталь, яшма, каменный уголь, железная и медная руда, плавиковый шпат, кремний.

Климат 
Климат резко континентальный. Средняя температура января -19 градусов, июля +20 градусов. Ежегодная норма осадков 180 мм.

Фауна 
Животный мир Говь-Угтаала представлен лисами, корсаками, волками, рысями, барсуками.

Инфраструктура 
В сомоне есть школа, больница, торговые и культурные центры.

Примечания 

Сомоны аймака Дундговь